Bertrand Guiry (né en 1988), un joueur de rugby français
 Michael D. Guiry (né en 1949), un botaniste et algologue irlandais

Voir aussi 
 Guiry-en-Vexin, une commune française située dans le département du Val-d'Oise en région Île-de-France